Porsche 918 — гибридный гиперкар немецкого премиум-автопроизводителя Porsche. Выпуск налажен в двух модификациях: 918 Spyder (стандартный) и 918 Spyder "Weissach Package" (облегчённый). Модель построена на платформе гоночного Porsche RS Spyder и на каждые 100 километров тратит, по данным официальных тестов, всего 3,1 литра топлива. Монокок автомобиля состоит полностью из углепластика.

История 

Концепция автомобиля была с 2010 года испытана на гоночном прототипе Porsche 911 GT3 R Hybrid. В частности в гонке 24 часа Нюрбургринга (28 мая 2011 победили в гонке), в соревнованиях DTM. В декабре 2010 проект получил приз «Защиты окружающей среды» Немецкого союза автоспорта.

Впервые модель 918 в варианте кузова родстер ("918 Spyder") был представлен в качестве концепта на Женевском автосалоне в 2010. Разработка концептуального среднемоторного Porsche 918 — от появления первых набросков до постройки рабочего экземпляра — заняла всего пять месяцев.

Технические данные

Динамические характеристики

Продажи 
В июне 2012 компания Porsche получила более одной тысячи предварительных заявок на модель 918, однако производитель сообщил, что выпуск лимитирован всего 918 экземплярами данной модели. Компания Porsche даёт 4 года гарантии на сам автомобиль и 7 лет гарантии на электробатарею.

Примечания

Ссылки 
 Porsche 918 Spyder. - Журнал «Auto, Motor und Sport» 11/2013
 Журнал Topspeed, 05.16.2013

918
Гибридные автомобили